

Botanica 
 Olmo – nome comune di piante del genere Ulmus
 Olmo americano
 Olmo bianco
 Olmo campestre
 Olmo ciliato
 Olmo montano
 Olmo siberiano

Persone 
 Antonio Olmo – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Daniel Olmo Carvajal – calciatore spagnolo
 Giuseppe Olmo – ciclista italiano
 Jacopo Olmo Antinori – attore italiano
 Jesús Olmo Lozano – calciatore spagnolo
 Joseba del Olmo – calciatore spagnolo
 Joaquín del Olmo – calciatore messicano
 Marco Olmo – atleta italiano

Geografia

Francia 
 Olmo – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia 
 Olmo al Brembo – comune italiano in provincia di Bergamo
 Olmo – frazione di Lodi
 Olmo Gentile – comune italiano in provincia di Asti
 Olmo – frazione di Tribano in provincia di Padova
 Olmo – frazione di Arezzo
 Olmo – frazione di Perugia
 Olmo – l'unica frazione di Creazzo in provincia di Vicenza
 Olmo – frazione di Martellago nella città metropolitana di Venezia
 Olmo – frazione di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti
 Olmo Perino – altro nome del quartiere Giudea di Fondi in provincia di Latina
 Olmo – frazione di Gattatico in provincia di Reggio Emilia
 Olmo – frazione di Scandicci nella Città metropolitana di Firenze

Altro 
 Olmo – nome proprio maschile
 Olmo – simbolo dell'araldica
 Olmo – personaggio interpretato dal cantante Fabio De Luigi in varie trasmissioni televisive
 Olmo – marca di biciclette
 Olmo – fatto olmo è una persona caduta in disgrazia o divenuta lo zimbello, vedi Passatella

Pagine correlate 
 Olmi

Altri progetti